Schanzgraben ist ein Name oder Lokalitätsname, der auf eine ehemalige Befestigung hinweisen kann:
 Lagename einer keltenzeitlichen Vierecksschanze bei Breitenthal, siehe Liste der Bodendenkmäler in Breitenthal (Schwaben) #Bodendenkmäler in der Gemarkung Breitenthal
 Reste einer alten Befestigungsanlage an der Thiemsburg in der Gemeinde Schönstedt im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen.
 alte Burgstelle bei Tanna im Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Schanzgraben ist ein Name von Gewässern:
 Schanzgraben (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz bei Richen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; rechter Mündungsarm des Berwanger Bachs; siehe auch Liste der Zuflüsse der Elsenz
 Schanzgraben (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale bei Saal an der Saale im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schanzgraben (Gennach), rechter Zufluss der Gennach bei Lamerdingen im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schanzgraben (Klingbach), linker Zufluss des Klingbachs bei Hördt, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Schanzgraben (Langer Wiesengraben), Zufluss des Langen Wiesengrabens, einem linken Nebenfluss der Milde in Sachsen-Anhalt
 Schanzgraben (Rückersbach), rechter Zufluss des Rückersbachs im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Schandgraben
 Schanzbach
 Schanzengraben